Der Nivea Cup 1990 war ein Tennisturnier der Damen in São Paulo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 26. November bis 2. Dezember 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
WTA São Paulo